

Hydronymie  
 Le Léman, un lac en Suisse et en France.

Patronyme 

 Dominique Sébastien Léman (1781-1829) botaniste franco-italien
 Michel Léman, pseudonyme de Jean Emelina (1934-), écrivain français

Toponymie

France 
 le Léman, un ancien département français.

Suisse 
 Le canton du Léman, un ancien canton suisse ;
 Le musée du Léman, un musée suisse ;

Autre 
 Le  Léman est une monnaie locale complémentaire.

Voir aussi 

 Léman Express, le futur réseau express régional du Grand Genève ;
 Léman Bleu, une chaîne de télévision locale du canton de Genève ;
 La république lémanique, une tentative de république sœur de la Révolution française.